Гран-при Германии 1998 года — одиннадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1998 года. Прошёл на трассе Хоккенхаймринг в Хоккенхайме, Германия. Соревнования состоялись 2 августа 1998 года.

Квалификация 

Рикарду Россет попал в аварию на тренировке и не участвовал в квалификации.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Дэвид Култхард 1:46,116
 Оливье Панис наказан штрафом "stop&go" за фальстарт.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме